Jubiläumsbrunnen steht für
Jubiläumsbrunnen von Waidmannslust, Berlin
Jubiläumsbrunnen (Dülmen)
Jubiläumsbrunnen (Wuppertal)